Бран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 50 км на північний схід від Тулузи, 20 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1292 осіб у працездатному віці (15-64 років) 894 були активні, 398 — неактивні (показник активності 69,2%, у 1999 році було 68,6%). З 894 активних працювало 809 осіб (434 чоловіки та 375 жінок), безробітних було 85 (32 чоловіки та 53 жінки). Серед 398 неактивних 156 осіб було учнями чи студентами, 130 — пенсіонерами, 112 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 838 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2154,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн
Населені пункти, засновані 1306